Крылово  (до 1950 — Норденбург) — посёлок в Правдинском районе Калининградской области. Входит в состав Железнодорожного городского поселения.

Самый южный населённый пункт области и всего Северо-Западного федерального округа. Расположен близ границы с Польшей. По южной окраине посёлка проходят инженерно-технические заграждения, за которыми начинается недоступная для посещения приграничная зона.

Население 
В 1867 году в городе проживало 2764 человека, в 1880 году — 2515 человек, в 1910 году — 2149 человек. 

В январе 1947 года численность населения составляла 137 жителей, в октябре 1947 года — 36 жителей.

История 
Первое письменное упоминание о поселении было помещено в "Новой прусской хронике" Виганда Марбургского (завершена ок. 1394 г.) в связи с набегом литовцев-язычников, состоявшимся в 1366 г. В XIV в. здесь, на территории Бартии, был построен небольшой замок Тевтонского ордена, позднее были расселены колонисты.

Основание города Норденбург принято относить к 1405 году. 24 июля 1407 года община получила от орденского гохмейстера Ульриха фон Юнгингена привилегию на Кульмское право.

После Второй Мировой войны посёлок вошёл в состав Гердауэнского (Железнодорожного) района. 5 июля 1950 года Норденбург был переименован в Крылово. С декабря 1962 года посёлок стал относится к Правдинскому району.

В поселке есть средняя школа.

Литература 
 Werner K. Aus der Geschichte der Stadt // Der Kreis Gerdauen. Ein ostpreußisches Heimatbuch / Zusammengest. und bearb. von O.-W. Bachor. 2. Aufl. (Ostdeutsche Beiträge aus dem Göttinger Arbeitskreis. Bd. XLIII). Würzburg, 1968. S. 112–117.
 Rousselle M. Das Siedlungswerk des Deutschen Ordens im Lande Gerdauen // Altpreußische Forschungen. Jg. 6. 1929. S. 220–255 (статья была также перепечатана в вышеуказанном сборнике «Der Kreis Gerdauen» (S. 9–37) без научного аппарата).
 Frederichs H. Nordenburg, Kr. Gerdauen // Deutsches Städtebuch / Hrsg. von E. Keyser. Bd. I. Nordostdeutschland. Stuttgart – Berlin, 1939. S. 90.
 Eine verlorene Kultur: Kirchspiel Nordenburg, Ostpreußen / Zsgest. und bearb. von M. Hansen mit Unterstützung von I. Dauter. Langballigholz, 2000. S. 13–17.
 Рогачевский А.Л. Очерки по истории права Пруссии XIII–XVII вв.: (По материалам рукописных собраний Берлина и Санкт-Петербурга). СПб.: Издательство Юридического института, 2004  (в книге приведён очерк истории города до конца XVII в., а также опубликован ряд архивных документов Норденбурга за 1370-1692 гг. с русским переводом и комментариями).

Примечания 

Населённые пункты Правдинского района
Бывшие немецкие города (Восточная Пруссия)